Таранто — топоним.

 Таранто — город в Италии.
 Таранто — провинция в Италии.
 Таранто — залив Ионического моря.